Ikarus est un nom propre et un acronyme qui peut désigner :

 Ikarus, un constructeur de bus et trolleybus hongrois fondé en 1895 ;
 Ikarus, ancien nom d'Ikarbus Beograd, constructeur de bus serbe ;
 IKARUS, base de données énergétiques (cf. article : PRIMES) ;
 IKARUS, marque de logiciel antivirus pour Androïd, commercialisé par IKARUS Security Software GmbH ;
 Ikarus, format de police d’écriture et son logiciel de création de caractères.